

Persone 
 Camillo Casarini – politico e patriota italiano
 Federico Casarini – calciatore italiano
 Giuseppe Casarini – musicista italiano, autore di canzoni presentate allo Zecchino d'Oro
 Luca Casarini – attivista italiano

Altro 
 6364 Casarini – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Casarin